Acanthocarpus (dier), een geslacht van krabben uit de familie Calappidae
 Acanthocarpus (plant), een geslacht van planten uit de aspergefamilie